Авиловское сельское поселение — сельское поселение в Иловлинском районе Волгоградской области.

Административный центр — хутор Авилов.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Глава поселения
 Ураков Павел Борисович

Примечания 

Муниципальные образования Иловлинского района
Сельские поселения Волгоградской области